Ходосы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ходосы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Ходосы — агрогородок в Каменецком районе Брестской области.
 Ходосы — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Ходосы — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Ходосы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Ходосы — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Ходосы — село в Ровненском районе Ровненской области.

См. также 
 Ходос